Ландовски () — польская фамилия. Известные носители:

 Ландовски, Марсель (1915—1999) — французский композитор и культуролог.
 Ландовски, Поль (1875—1961) — французский скульптор.
 Ландовска, Ванда (1879—1959) — польская клавесинистка и пианистка, музыкальный педагог.